Mülayim (Derbent), een dorp in het Turkse district Derbent
Mülayim (Eflani), een dorp in het Turkse district Eflani
Mülayim (Ilgaz), een dorp in het Turkse district Ilgaz